QL ima više značenja.

 QL (jedinjenje)
 .QL, upitni jezik